Juan Negrín (1892-1956), politico spagnolo
 Alberto Negrin (1940), regista italiano
 Egidio Negrin (1907-1958), arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Caregaro Negrin (1821-1898), architetto e architetto del paesaggio italiano